Macchia kan syfta på:
 Macchia, en typ av vegetationsområde

Geografi

Italien 

 Macchia (ort i Italien, Kampanien), Provincia di Salerno, 
 Macchia (ort i Italien, Kalabrien), Provincia di Cosenza, 
 Macchia (ort i Italien, Lazio), Provincia di Frosinone, 

Robotskapade Italienförgreningar